Гидролифт (насосное оборудование)
 Гидролифт (грузоподъемный механизм)